San Miguel megye (Argentína)
San Miguel megye (Colorado)
San Miguel megye (Salvador)
San Miguel megye (Új-Mexikó)